

Nom commun
 Laine, matériau d'origine animale ;
 Laine minérale, matériau fibreux de consistance laineuse.

Patronyme 

 Amanda Laine (1992-), mannequine canadienne ;
 Charlie Laine (1984-), actrice pornographique américaine ;
Denny Laine (1944-), guitariste de rock britannique ;
Emma Laine (1986-), joueuse de tennis finlandaise ;
Frankie Laine (1913-2007), chanteur américain ;
 Liliana Laine (1923-), actrice française ;
Marion Laine, réalisatrice française ;
Patrik Laine (1998-), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace ;
 Sari Laine (1962-), karatéka finlandaise.

Prénom

Toponyme 

 Laines-aux-Bois, commune française de l'Aube ;
 Rivière Laine, affluent québécois coulant en Abitibi-Témiscamingue.